Ахакуба има више значења:

 Општина Ахакуба (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Ахакуба (Ахакуба, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику